Серхіо Бускетс, Се́рхіо Бу́скетс Бу́ргос (кат. Sergio Busquets i Burgos; нар. 16 липня 1988 року, Сабадель, Каталонія, Іспанія) — іспанський футболіст, опорний півзахисник.
 Мігель Бускетс (ісп. Miguel Busquets, 15 жовтня 1920, Сантьяго — 24 грудня 2002, там само) — чилійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Карлес Бускетс (ісп. Carles Busquets, нар. 19 липня 1967, Барселона) — іспанський футболіст.